Tanzim oder at-Tanzim (arabisch  DMG at-Tanẓīm „die Organisation“) steht für:

 Tanzim (Libanon), geheime Militär-Vereinigung und Miliz im Libanon
 Fatah Tanzim, Faktion der palästinischen Fatah-Bewegung

Siehe auch
 Tanzimat, Periode tiefgreifender Reformen im Osmanischen Reich
 Tanzeem-e-Islami, islamische Organisation in Pakistan